Perisphaeria är ett släkte av kackerlackor. Perisphaeria ingår i familjen jättekackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jättekackerlackor
Perisphaeria